Змагання зі спортивної гімнастики в командному багатоборстві серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 року пройшли 30 липня. Взяли участь 40 спортсменів з 8 країн. Кваліфікація змагань відбулася 28 липня. За її підсумками у фінал пройшли 8 країн. На кожному снаряді виступало по три спортсмена і їх результати складалися до підсумкової суми.

Перше місце у командних змаганнях зайняла збірна Китаю, яка пробилася до фіналу, лише з 6-м результатом. Китайська збірна вдруге поспіль та втретє за останні 4 Олімпіади виграє командне золото.

Визначення срібного призера ігор закінчилося скандалом. Перед останньою вправою друге місце посідала збірна Японії, яка випереджала збірні Великої Британії й України на значне число очок. В останній зміні японцям належало виступати на коні-маху. Першими виступали Рьохей Като та Танака Кадзухіто, які набрали 14,766 та 13,433 балів. Останнім на снаряді виступав Кохей Утімура, якому, щоб збірна Японії залишилася на другому місці, необхідно було набрати 13,930 бала. Але японський спортсмен зробив помилку при приземленні зі снаряда, тому судді поставили Утімуре 13,466, що відсувало збірну Японії на 4-е місце. Японські тренери подали протест на виставлені оцінки. Суддівська бригада переглянула виступ японця та додала спортсменові 0,7 бали, що дозволило збірній Японії зайняти друге місце, а збірна Великої Британії стала бронзовими призерами турніру.

Призери

Змагання

Примітки

Посилання 
 Результати на sports-reference.com  
 Результати на офіційному сайті літніх Олімпійських ігор 2012 року